Menezio – personaggio della mitologia greca, figlio di Attore e padre di Patroclo
 Menezio – personaggio della mitologia greca, figlio di Giapeto.
 Menezio – personaggio della mitologia greca, Argonauta e padre di Areilico che combatté contro Patroclo perdendo la vita.